Аксай-Чин:
 Аксайчин — регион на границе Китая, Пакистана и Индии;
 Аксай-Чин — вершина и горный хребет в массиве Кунь-Лунь.